Bei den 11. Afrikaspielen 2015 in Brazzaville (Kongo) haben die einzelnen Nationen folgende Medaillen gewonnen:

Medaillenspiegel Afrikaspiele 2015 

Schlüssel

Medaillenspiegel der Paralympischen Afrikaspiele 2015

Einzelnachweise 

Medaillenspiegel
2015